Waterville (Iowa)
Waterville (Kansas)

Waterville (Minnesota)
Waterville (Ohio)
Waterville (Washington)
Waterville (Irlanda)

Desambiguações de topônimos